Olcese è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Olcesi.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente ligure, ha una diffusione abbastanza modesta concentrata prevalentemente nel genovese.

Il cognome deriva certamente dal toponimo Sant'Olcese, della città metropolitana di Genova; probabilmente deriva anche dal nome medioevale Olcese, portato dal vescovo di Normandia che diede nome al toponimo, diffusosi proprio in onore del santo tra la popolazione locale in quel periodo.

In Italia conta circa 302 presenze.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani